Heilig Bloed, een relikwie van het Bloed van Jezus
Missiezusters van het Kostbaar Bloed, een katholieke missiecongregatie
Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, een katholieke congregatie